Carnifex (lat. ‚Scharfrichter‘) steht für:

 Scharfrichter, ein mittelalterlicher Beruf
 Carnifex (finnische Band), finnische Death-Metal-Band
 Carnifex (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Death-Metal-Band